Biografies:
 Louis Saint-Laurent (1882-1973), antic primer ministre del Canadà.
 Cécil Saint-Laurent, pseudònim de l'escriptor Jacques Laurent.
 Yves Saint-Laurent (1936-2008), modista francès.
 Toponímia:
 Hidrografia: riu Sant Llorenç, a l'Amèrica del Nord.
 golf de Sant Llorenç, a l'oceà Atlàntic, l'estuari.
 canal de Sant Llorenç, que permet la navegació als Grans Llacs d'Amèrica del Nord.
 França:
 Saint-Laurent-des-Bois, diversos llocs.
 Saint-Laurent (Ardenes), Ardenes 
 Saint-Laurent (Cher)
 Saint-Laurent (Costes del Nord) (Sant-Laorañs)
 Saint-Laurent (Cruesa)
 Saint-Laurent (Alta Garona) (sur Save)
 Saint-Laurent (Òlt i Garona)
 Saint-Laurent al municipi de Lavergne, Òlt i Garona 
 Saint-Laurent (Alta Savoia)
 Saint-Laurent al municipi d'Épinal Vosges 
 Saint-Laurent-Blangy
 Saint-Laurent-Bretagne Pirineus Atlàntics 
 Saint-Laurent-Chabreuges Alt Loira 
 Saint-Laurent-d'AgnyRoine (departament) 
 Saint-Laurent-d'AigouzeGard 
 Saint-Laurent-d'AndenaySaona i Loira 
 Saint-Laurent-d'ArceGironda 
 Saint-Laurent-de-BelzagotCharente 
 Saint-Laurent-de-BrèvedentSena Marítim 
 Saint-Laurent-de-Carnols, Gard 
 Sant Llorenç de Cerdans (Saint-Laurent-de-Cerdans) Pirineus Orientals 
 Saint-Laurent-de-Céris, Charente 
 Saint-Laurent-de-Chamousset Roine 
 Saint-Laurent-de-Cognac, Charente 
 Saint-Laurent-de-Condel, Calvados 
 Saint-Laurent-de-Cuves, Manche 
 Saint-Laurent-de-Gosse, Landes 
 Saint-Laurent-de-Jourdes, Viena 
 Saint-Laurent-de-la-Barrière Charente-Maritime 
 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse l'Aude
 Saint-Laurent-de-la-Plaine Maine i Loira 
 Saint-Laurent-de-la-Prée Charente-Maritime 
 Sant Llorenç de la Salanca (Saint-Laurent-de-la-Salanque) Pirineus Orientals 
 Saint-Laurent-de-la-Salle Vendée 
 Saint-Laurent-de-Lévézou l'Aveyron 
 Saint-Laurent-de-Lin Indre i Loira 
 Saint-Laurent-de-Mure Roine 
 Saint-Laurent-de-Muret Lozère 
 Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées 
 Saint-Laurent-des-Arbres Gard 
 Saint-Laurent-des-Autels Maine i Loira 
 Saint-Laurent-des-Bâtons Dordonya 
 Saint-Laurent-des-Bois (Eure) 
 Saint-Laurent-des-Bois (Loir i Cher) 
 Saint-Laurent-des-Combes (Charente) 
 Saint-Laurent-des-Combes (Gironda) 
 Saint-Laurent-des-Hommes Dordonya 
 Saint-Laurent-des-Mortiers Mayenne 
 Saint-Laurent-des-Vignes Dordonya 
 Saint-Laurent-de-Terregatte Manche 
 Saint-Laurent-de-Trèves Lozère 
 Saint-Laurent-de-Vaux Roine 
 Saint-Laurent-de-Veyrès Lozère 
 Saint-Laurent-d'Oingt Roine 
 Saint-Laurent-d'Olt l'Aveyron 
 Saint-Laurent-d'Onay Drôme 
 Saint-Laurent-du-Bois Gironda 
 Saint-Laurent-du-Cros Hautes-Alpes 
 Saint-Laurent-du-Maroni Guaiana Francesa 
 Saint-Laurent-du-Mont Calvados 
 Saint-Laurent-du-Mottay, Maine i Loira 
 Saint-Laurent-du-Pape l'Ardèche 
 Saint-Laurent-du-Plan Gironda 
 Saint-Laurent-du-Pont, l'Isère
 Saint-Laurent-du-Tencement, l'Eure 
 Sant Llorenç de Var (Saint-Laurent-du-Var) Alps Marítims 
 Saint-Laurent-du-Verdon, Alps de l'Alta Provença
 Saint-Laurent-en-Beaumont, l'Isère
 Saint-Laurent-en-Brionnais, Saona i Loira 
 Saint-Laurent-en-Caux, Seine-Maritime 
 Saint-Laurent-en-Gâtines, Indre i Loira 
 Saint-Laurent-en-Grandvaux, Jura 
 Saint-Laurent-en-Royans, Drôme 
 Saint-Laurent-l'Abbaye, Nièvre 
 Saint-Laurent-la-Conche, Loira
 Saint-Laurent-la-Gâtine, Eure i Loir 
 Saint-Laurent-la-Roche Jura 
 Saint-Laurent-la-Vallée Dordonya 
 Saint-Laurent-la-Vernède Gard
 Saint-Laurent-le-Minier Gard 
 Saint-Laurent-les-Bains Ardèche 
 Saint-Laurent-les-Églises Haute-Vienne
 Saint-Laurent-les-Tours Òlt
 Saint-Laurent-Lolmie Òlt 
 Saint-Laurent-Médoc Gironda 
 Saint-Laurent-Nouan Loir-et-Cher 
 Saint-Laurent-Rochefort Loire 
 Saint-Laurent-sous-Coiron Ardèche 
 Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne 
 Saint-Laurent-sur-Manoire Dordonya 
 Saint-Laurent-sur-Mer Calvados 
 Saint-Laurent-sur-Othain Mosa (departament)
 Saint-Laurent-sur-Oust (Sant-Laorañs-Graeneg) Ar Mor-Bihan
 Saint-Laurent-sur-Saône l'Ain 
 Saint-Laurent-sur-Sèvre''' Vendée